Boisdeffre est un patronyme français.

Patronymie 
 Famille Le Mouton de Boisdeffre (famille éteinte) :
 Louis René Le Mouton de Boisdeffre (1744-1814), général de brigade 
 René Le Mouton de Boisdeffre (1838-1906), compositeur français
 Raoul Le Mouton de Boisdeffre (1839-1919), général de division, chef d'état-major général de l'armée française de 1893 à 1898
 Famille Néraud Le Mouton de Boisdeffre
 Pierre Néraud Le Mouton de Boisdeffre (1926-2002), diplomate, homme de lettres et critique français

Notes et références 

Patronyme français
Homonymie de patronyme